Neuensee steht für:
 Neuensee (Michelau), Ortsteil der Gemeinde Michelau, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Neuensee, deutscher Name von Ligota Wielka (Otmuchów), Woiwodschaft Opole, Polen

 Neuensee (Biberbach), früher auch Neuensee-Weiher, See im Lauf des Biberbachs (zum Main) bei Neuensee, Gemeinde Michelau in Oberfranken, Landkreis Lichtenfels, Bayern

Siehe auch:
 Neusee
 Neuer See